Katholische Kirche bezeichnet:

 Universalkirche, die gesamte Christenheit
 Als Eigenbezeichnung der größten Kirche des Christentums: die römisch-katholische Kirche, bestehend aus mehreren Teilkirchen, die den Jurisdiktionsprimat des Papstes anerkennen
 Kirchen katholischer Tradition, eine Kirche, die in der Tradition der katholischen Westkirche steht
 Allgemein ein Kirchengebäude einer der vorstehenden Konfessionen, siehe  Kirche (Bauwerk)

Siehe auch:
 katholisch